Ziegler este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adrian von Ziegler (n. 1989), compozitor elvețian
 Albert Ziegler (1888-1946), pilot sas din Ardeal
 Karl Ziegler (1898-1973), chimist german
 Maddie Ziegler (n. 2002), actriță, dansatoare și model american
 Mel Ziegler, om de afaceri și designer de modă american
 Patricia Ziegler, om de afaceri american
 Walter Ziegler (1938-2021), ciclist de performanță născut în România